О дворянском роде смотрите Безносовы.

Безносов: фамилия и дворянский род.

Известные носители 
 Безносовы — старинный и дворянский род.

А 
 Безносов, Александр Викторович (1940—2020) — доктор технических наук, профессор; Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Безносов (Безсонов), Андрей Васильевич — русский дворянин, был дворцовым дьяком при Иоанне IV Грозным в 1570 году.

Д 
 Безносов, Даниил Александрович (род. 1981) — театральный режиссёр.
 Безносов, Денис Дмитриевич (род. 1988) — российский поэт, литературный критик, переводчик.

Н, П, Т 
 Безносов, Николай Никитьевич (1924—2001) — советский тренер по велосипедному спорту.
 Безносов, Павел Александрович (1922—2006) — советский партийный и государственный деятель.
 Безносов, Тимофей Сергеевич (род. 1991) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий КХМ «Байкал-Энергия».